

Persone
 Adine Masson (... – ...) – tennista francese
 André Masson (1896-1987) – pittore francese
 Barthélemy Masson, latinizzato in Bartholomaeus Latomus (1485-1566) – umanista lussemburghese
 Don Masson (1946) – ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Émile Masson, noto anche come Émile Masson senior (1888-1973) – ciclista su strada belga
 Émile Masson (1915-2011) – ciclista su strada belga, figlio di Émile Masson senior
 Henri Masson (1872-1963) – schermidore francese
 Jeffrey Moussaieff Masson (1941) – psicoanalista, scrittore e sanscritista statunitense
 Julien Masson (1998) – calciatore francese
 Marie Le Masson Le Golft (1749-1826) – scrittrice, naturalista e disegnatrice francese
 Michel Masson, all'anagrafe Auguste-Michel Gaudichot-Masson (1800-1883) – scrittore francese
 Paul Masson (1874-1944) – pistard francese
 Paul Masson-Oursel (1882-1956) – orientalista e psicologo francese
 Roger Masson (1894-1967) – militare svizzero
 Elsevier Masson (1804-2005) – casa editrice, Parigi

Altro
 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson – comune del Canada, nella provincia del Québec, regione di Laurentides